Русский памятник — небольшой памятный знак в селе Хинтер-Шелленберг у границы Лихтенштейна и Австрии. Памятник был построен на средства жителей общины Шелленберг и открыт 3 мая 1980 года в присутствии генерал-майора Хольмстона-Смысловского.

Монумент расположен около таверны Wirtschaft Zum Löwen и в 100 метрах от границы с Австрией. В деревню Хинтершелленберг ежедневно из Вадуца ходит автобус № 50. Отмечен на карте туристических услуг Лихтенштейна, распространяемой в Вадуце.

Надписи 
Камень содержит следующий текст:

Здесь, в Хинтершелленберге, в ночь со 2 на 3 мая 1945 года в поисках убежища пересекли границу между Великим Германским рейхом и Лихтенштейном остатки 1-й Русской национальной армии германского вермахта под началом генерал-майора А. Хольмстона-Смысловского в количестве около 500 человек с полным вооружением. Первые переговоры состоялись в трактире «Wirtschaft Zum Löwen», приведшие к предоставлению убежища в Княжестве Лихтенштейн. Тем самым Лихтенштейн стал единственным государством, противостоявшим советским требованиям об экстрадиции. Спустя два с половиной года русским была предоставлена возможность выезда в страны по собственному выбору.

Ссылки 
 Unser Schellenberg
 Статья о путешествии по Лихтенштейну

Культура Лихтенштейна
Лихтенштейн
Русская освободительная армия
Здания и сооружения Лихтенштейна